Bohdan Paszkowski (ur. 1916, zm. 13 sierpnia 2000) – profesor zwyczajny, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, polski naukowiec z zakresu elektroniki
 Bohdan Paszkowski (ur. 31 stycznia 1965) – wojewoda podlaski, senator VII i VIII kadencji